16. etape af Tour de France 2022 var en 178,5 km lang  med 3422 højdemeter, som blev kørt den 19. juli 2022 med start i  og mål i . Det var første dag i Pyrenæerne, og sidst på etapen skulle rytterne de to kategori 1-stigninger Port de Lers og Mur de Péguère. Etapen begyndte med den neutrale start kl. 13.05. Det var første etape efter løbets tredje og sidste hviledag.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Jakob Fuglsang () – stillede ikke til start på grund af brækkede ribben.
  Lennard Kämna () – stillede ikke til start på grund af sygdom.
  Mikaël Cherel () – stillede ikke til start på grund af coronasmitte.
  Aurélien Paret-Peintre () – stillede ikke til start på grund af coronasmitte.
  Max Walscheid () – stillede ikke til start på grund af coronasmitte.
  Marc Soler () – kom i mål efter tidsgrænsen på grund af sygdom.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

16